Сегунда 1989/1990 () — 59-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 3 сентября 1989 года и закончился 27 мая 1990 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1990/1991 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1989/1990 и клубами, занявшими 4-е и 5-е места в Сегунде.

Тенерифе — Депортиво Ла-Корунья

Эспаньол — Депортиво Малага

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1989/1990
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1989 году
Спорт в Испании в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990